23-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в Баку (Азербайджан) с 29 июня по 1 июля 2007 года в спортивном центре имени Гейдара Алиева. В нём приняли участие спортсменки из 33 стран. Комплекты медалей были разыграны как в индивидуальном первенстве в отдельных видах, так и в групповых упражнениях среди юниоров.

В командном первенстве победу одержала сборная России, второе и третье места заняли сборные Украины и Азербайджана соответственно. Помимо этого российские гимнастки трижды первенствовали в отдельных видах, а также завоевали золото в групповых упражнениях.

На церемонии закрытия было сообщено, что следующий чемпионат Европы по художественной гимнастике состоится в Турине.

Медалисты

Результаты

Командное первенство

Скакалка

Обруч

Булавы

Лента

Юниоры

Групповые упражнения (5 пар булав)

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в Азербайджане в 2007 году
Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Баку
Международные соревнования по художественной гимнастике в Азербайджане
Июнь 2007 года
Июль 2007 года
Чемпионаты Европы в 2007 году
Чемпионаты Европы в Азербайджане